Катерина Арагонска () е испанска инфанта и кралица на Англия, първа съпруга на крал Хенри VIII.

Произход 
Родена е на 16 декември 1485 г. в двореца Ларедо в Алкала де Енарес на 50 км от Мадрид. Тя е най-малката дъщеря на кралската двойка Фердинанд Арагонски, крал на Испания, и Изабела Кастилска, кралица на Кастилия. Катерина Арагонска е сестра на кралица Хуана Кастилска и е леля на император Карл V.

Брак с Артър, принц на Уелс 
През 1501 г. Катерина е омъжена за по-големия син на Хенри VII – Артър, но шест месеца по-късно Артър умира. След смъртта на сина си Хенри VII е изправен пред дилемата как да предотврати връщането на младата вдовица на баща ѝ. Той решава да омъжи Катерина за по-малкия син, Хенри, който е с пет години по-млад от нея. Решено е сключването на брака да се отложи докато Хенри не навърши подходяща за целта възраст. През това време в продължение на осем години Катерина живее почти като затворник в Дърам Хаус в Лондон.

Бракът на Катерина с брата на съпруга ѝ зависи от благоволението на папата, тъй като според църквата Катерина и Хенри са в близки роднински отношения. Катерина твърди, че бракът ѝ с Артър не е бил консумиран и следователно е невалиден. Папата обаче не отдава толкова голямо значение на проблема и разрешава на Хенри и Катерина да се оженят.

Брак с Хенри VIII и кралица на Англия 
Катерина Арагонска сключва брак с Хенри VIII на 11 юни 1509 г. и е коронована за кралица на Англия на 24 юни 1509 г. Тя ражда на краля шест деца, които, с изключение на дъщеря им Мери Тюдор (станала известна с прозвището си „Кървавата Мери“), умират при раждането или малко след това.

Като кралица Катерина е изключително популярна сред народа. Тя дори управлява като регент докато Хенри е зает с инвазията си във Франция. През 1520 г. нейният племенник, император Карл V, е на официално посещение в Англия. Катерина съветва съпруга си, че е по-добре да сключи алианс с племенника ѝ, отколкото с Франция. Скоро след заминаването на Карл V, на 15 май 1520 Катерина придружава съпруга си на официално посещение при крал Франсоа I. След по-малко от две години войната срещу Франция е подновена и следва нова визита на Карл V в Англия, където този път са направени и планове той да бъде оженен за принцеса Мери Тюдор.

Всичко показва, че през първите години бракът на Катерина и Хенри VIII е щастлив и перспективен, докато не се появяват първите притеснения на краля от дългогодишната липса на мъжки наследник на короната. Династията Тюдор е още млада и положението ѝ на престола не може да се счита за сигурно без наличието на наследник, който да продължи мъжката линия на унаследяване на престола. А липсата на такъв създава предпоставка от оспорване на правата върху короната на наследниците на Хенри VIII ако те са от женски пол. В спомените още витае и призракът на гражданската война от 1485 – 1495, последният път, през който английският престол е обект на спорове между различни претенденти за него. Хенри VIII започва да вярва, че е обречен да остане без наследник, тъй като е нарушил църковните канони и се е оженил за съпругата на брат си.

Притеснен от липсата на наследник и с оглед на напредналата възраст на Катерина (42 г.), през 1526 г. Хенри VIII започва 6-годишен процес за анулиране на брака си с нея. През този етап на живота си той е влюбен в една от придворните ѝ дами – Ан Болейн. Кралят обаче среща острата съпротива от страна на папата, който отказва да разреши разтрогването на църковния му брак с Катерина Арагонска. Това е една от причините Хенри VIII да започне борба срещу католическата църква в Англия.

Последни години 
Под влиянието на Ан Болейн Хенри VIII отнема на Катерина титлата „кралица“, прогонва я от двора през 1533 г. и я изпраща в имението Мор в Хартфордшър. Там Катерина продължава живота си, разделена от дъщеря си, в компанията на няколко слуги. В новия си затвор бившата кралица прекарва повечето си време в молитви.

Катерина Арагонска умира на 7 януари 1536 г. в двореца Кимбълтън и е погребана без кралски почести в абатство Питърбъро.

Генеалогия 

<noinclude>

Източници 
 
  
 

Испанска аристокрация
Английски кралици
Испански инфанти
Трастамара
Тюдори